Казьмин — русская фамилия.

Известные носители 
 Казьмин, Александр Сергеевич (род. 1989) —  российский актёр театра и мюзиклов, певец, видеоблогер, стример.
 Казьмин, Андрей Ильич (род. 1958) — российский государственный деятель.
 Казьмин, Геннадий Петрович (1934—2018) — советский партийный деятель.
 Казьмин, Григорий Тихонович (1916—2001) — советский и российский растениевод, селекционер и преподаватель.
 Казьмин, Игорь Александрович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Казьмин, Леонид Михайлович (1944—2009) — русский советский поэт.
 Казьмин, Николай Дмитриевич (1904—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Казьмин, Юрий Алексеевич (1936—2002) — советский и российский журналист.